Bas Paauwe (senior) : voormalig voetballer van Feyenoord
 Bas Paauwe (junior) : voormalig voetbaltrainer van PEC Zwolle